Il Torneo di pallacanestro maschile NCAA Division I 1962 si disputò dal 12 al 24 marzo 1962. Si trattò della 24ª edizione del torneo.

Vinsero il titolo gli Ohio State Buckeyes allenati da Ed Jucker, al loro secondo successo consecutivo. Paul Hogue venne eletto Most Outstanding Player.

Squadre 
Le squadre partecipanti furono 25, suddivise in quattro Regioni: East (7), Mideast (6), Midwest (6), West (6)

East Region

Mideast Region

Midwest Region

West Region

Risultati

East region

Mideast region

Midwest region

West region

Final Four

Finale nazionale

Formazione vincitrice 

Allenatore: Ed Jucker
Vice-allenatore: Tay Baker

Altri progetti

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1962
Campionato di pallacanestro NCAA Division I